In den USA gibt es mehrere Ortschaften mit dem Namen Shawnee:

 Fort Shawnee (Ohio)
 Shawnee (Colorado), gemeindefreies Gebiet im Park County, Colorado
 Shawnee (Georgia), gemeindefreies Gebiet im Effingham County, Georgia
 Shawnee (Kansas), Stadt im Johnson County, Kansas
 Shawnee (Ohio)
 Shawnee (Oklahoma)
 Shawnee (Wyoming), gemeindefreies Gebiet im Converse County, Wyoming
 Shawnee County (Kansas)
 Shawnee Hills (Ohio)
 Shawnee Mission (Kansas)
 Shawneetown (Illinois)

Diese Orte wurden nach den amerikanischen Ureinwohnern der Shawnee benannt.

Siehe auch:
 Shawnee National Forest (Illinois)
 Shawnee Smith (Schauspielerin)
 Shawnee State Park (Ohio)
 Shawnee State Park (Pennsylvania)
 Shawnee State University
 Shawnee Township (Ohio)